Sezon ekstraligi estońskiej w hokeju na lodzie (est. Meistriliiga) rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku jako 82. sezon rozgrywek o mistrzostwo Estonii w hokeju na lodzie. Organizatorem jest Estoński Związek Hokeja na Lodzie. Do rozgrywek przystąpiło siedem drużyn.

Sezon zasadniczy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Estonii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Estonii
2022 w Estonii